

Хмельовець — село в гміні Клюкі Белхатовського повіту Лодзинського воєводства

Хмельовець — село в Пряшівському окрузі Пряшівського краю